Golenkinianthe gilanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Golenkinianthe gilanica ingår i släktet Golenkinianthe och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gilanica